Меполизумаб — лекарственный препарат, моноклональное антитело, ингибитор интерлейкина (IL-5). Одобрен для применения: ЕС, США (2015).

Механизм действия 
Связывается с IL-5

Показания 
 дополнительная поддерживающая терапия бронхиальной астмы

Противопоказания 
 Гиперчувствительность

Способ применения 
подкожная инъекция.

Примечания 

Моноклональные антитела
Бронхиальная астма